Пчеловодство:

 Пчеловодство — отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением медоносных пчёл.
 «Пчеловодство» — российский журнал о пчеловодстве.